Дмитро Андрейко — український освітянин
 Дмитро Андрейко — український композитор і диригент